I doni (Gifts) – romanzo di Ursula K. Le Guin del 2004
Gifts – singolo di Ray J del 2008, dall'album All I Feel